Alberto Aladje Gomes de Pina, mais conhecido como Aladje (22 de outubro de 1993, Bissau), é um futebolista português que atua como avançado. Atualmente, joga pelo Sassuolo, de Itália.

Cidadãos naturalizados de Portugal
Emigrantes bissau-guineenses em Portugal
Futebolistas da Associazione Calcio ChievoVerona
Futebolistas da Guiné-Bissau
Futebolistas de Portugal
Futebolistas da Unione Sportiva Sassuolo Calcio
Naturais de Bissau
Pessoas com dupla nacionalidade
Portugueses de ascendência guineense (Guiné-Bissau)